Reginald Marsh peut désigner :
   (1897-1969), un joueur de cricket ;
 Reginald Marsh (1898-1954), un peintre et graveur américain ;
  (1926-2001), un acteur britannique ;
 Reginald Marsh, un administrateur de l'île Norfolk de 1966 à 1968.